Йиндржих Котрла (; , в Мосте, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, нападающий. В составе сборной Чехии — участник чемпионата мира 2003 года.

Биография 
Йиндржих Котрла начал свою хоккейную карьеру в 1994 году, в клубе «Литвинов». Всё время играл в Чехии. В сборной Чехии Котрла был в заявке на чемпионат мира 2003 года, где чешская сборная заняла 4 место. Завершил карьеру в 2014 году. С 2016 по 2018 год был тренером юниорской команды «Литвинов» (до 20 лет). С сезона 2019/2020 является ассистентом главного тренера ХК «Литвинов».

Достижения 

 Серебряный призёр чешской Экстралиги 1996 
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1993 и чешской Экстралиги 2008

Статистика 

 Чешская экстралига — 738 игр, 184 очка (93+91)
 Чешская первая лига — 65 игр, 20 очков (6+14)
 Чешская вторая лига — 40 игр, 18 очков (11+7)
 Сборная Чехии — 23 игры, 4 очка (2+2)
 Евролига — 6 игр, 4 очка (2+2)
 Лига чемпионов — 4 игры
 Кубок Шпенглера — 3 игры, 1 очко (0+1)
 Всего за карьеру — 879 игр, 231 очко (114+117)

Ссылки 

 Статистика на eliteprospects.com
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Мост»
Игроки ХК «Писек»
Хоккейные тренеры Чехии